Кавасэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кавасэ, Наоми (род. 1969) — японская киносценаристка и режиссёр.
 Кавасэ, Хасуй (настоящее имя Бундзиро Кавасэ; 1883—1957) — японский художник, работавший в технике акварели, гравюры и масляной живописи.